Налой:
 Налой — устаревшая или религиозная форма слова «аналой».
 Налой — комическая поэма Николы Буало.
 Налой — община в уезде Кишон, провинция Нгеан, Вьетнам.